Claude Jutra (1930-1986), un cinéaste québécois.

 Jutra, un film d'animation documentaire québécois réalisé par Marie-Josée Saint-Pierre.

Voir aussi 
 Soirée des prix Jutra, l'ancien nom du Gala Québec Cinéma, une cérémonie de récompenses cinématographiques honorant chaque année l’excellence du cinéma québécois
 Prix Jutra ou Jutra, l'ancien nom des prix Iris, les prix remis lors du Gala Québec Cinéma